Neuer peut désigner :
 Frere Neuer, le directeur de l'ONG  ;
 Manuel Neuer, un footballeur allemand (1986) ;
 Tacks Neuer (1877–1966), un joueur américain de baseball.